

Броштень () — місто у повіті Сучава.
 Броштень () — комуна у повіті Мехедінць.
 Броштень () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Броштень.
 Броштень () — комуна у повіті Вранча.
 Броштень () — село у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Броштень.
 Броштень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Дурнешть.
 Броштень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вледень.
 Броштень () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бахна.
 Броштень () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дрегушень.
 Броштень () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Івенешть.
 Броштень () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Аніноаса.
 Броштень () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бездяд.
 Броштень () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Продулешть.
 Броштень () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Вішина.
 Броштень () — село у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Іон-Роате.
 Броштень () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Плопшору.
 Броштень () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Гевенешть.
 Броштень () — село у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Пеука.
 Броштень () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лепушата.
 Броштень () — село у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Костешть.
 Броштень () — село у повіті Караш-Северін. Адміністративно підпорядковується місту Оравіца.

Броштяни () — село у .